ACS kan syfta på:

 ACS – ett större spanskt byggföretag, bildat 1997, se Actividades de Construcción y Servicios S.A.
 ACS – en kranskärlssjukdom Acute Coronary Syndrome, se akut kranskärlssjukdom
 ACS – en kamera med tio gångers effektivitetsförbättring för rymdteleskopet Hubble, se Advanced Camera for Surveys 
 ACS – en vetenskaplig tidskrift, se Advances in Complex Systems
 ACS – en konsultfirma, se Affiliated Computer Services
 ACS – ett amerikanskt sällskap grundat 1945, se American Camellia Society
 ACS – en amerikansk organisation, se American Cancer Society
 ACS – en amerikansk organisation för kemister, se American Chemical Society
 ACS – en skola i Sofia i Bulgarien, se American College of Sofia
 ACS – en amerikansk organisation, se American College of Surgeons
 ACS – en tidigare amerikansk intresseorganisation, se American Colonization Society
 ACS – en fysisk anläggning omfattande ett flertal lokaler för förvaring och tillgängliggörande av arkiv, se Arkivcentrum Syd
 ACS – en mellanstatlig organisation, se Association of Caribbean States
 ACS – Assumption College Sriracha
 ACS – en italiensk tidning, se AudioCarStereo
 ACS – en mängd enheter som var och en kan skapas katalytiskt av andra enheter som ingår i mängden, från engelska autocatalytic set, autokatalytisk mängd
 ACS – en självklättringsteknologi utvecklat av PERI GmbH för byggnadsarbeten, se Automatic Climbing System

 ACS – IATA:s flygplatskod för en flygplats i Achinsk i Ryssland, se Achinsk Airport
 ACS – ICAO:s kod för Air Cess

Geografi

Frankrike 

 Ax-les-Thermes, departementet Ariège i regionen Occitanien,

Ungern 

 Ács (ort i Ungern), Komárom-Esztergom,